Министерство на хранителната промишленост е министерство в България, съществувало в периодите 1956-1959 и 1966-1968 година

История 
Министерството е създадено с указ № 502 от 30 декември 1956 г. на основата на Министерството на доставките и на следните управления: Захарна индустрия, Консервна индустрия, Хранителна промишленост, Маслено-сапунена и парфюмерийна промишленост, Винпром, Преработка на зърнени храни, Тютюнева промишленост и месопромишлеността, част от министерството на леката и хранителната промишленост. Министерството се подразделя на Планово-статистически отдел, производствено-технически отдел, Финансово-счетоводен отдел, Изкупуване, Труд и работна заплата, Рибарство и капитално строителство. Закрито е на 12 март 1959 г. 

С указ № 538 от 30 април 1966 г. е създадено наново, като Комитетът по хранителна промишленост е преименуван.

Министри на хранителната промишленост

Бележки 

Хранителна промишленост
История на България (1945 – 1989)